Ба́лмочных — русская фамилия. Известные носители:

 Балмочных, Максим Васильевич (род. 1979) — российский и белорусский хоккеист.
 Балмочных, Сергей Филиппович (1871—1947) — революционный деятель.